Стецівська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Стецівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Стецівська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район